

Movimento politico e sociale
 FNL – Fronte di Liberazione Nazionale (Vietnam del Sud)

Codici 
 FNL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Collins / Loveland (Colorado) (Stati Uniti)